Luis Javier Andrada-Vanderwilde y Barraute, IV marqués de Cartagena (Granada, 11 de agosto de 1908-Sevilla, 7 de febrero de 1968) fue un aristócrata y militar español.

Biografía
Era hijo de José Luis de Andrada-Vanderwilde, que había sido jefe provincial jaimista de Granada en la década de 1910.

Afiliado a la Comunión Tradicionalista, antes de la guerra civil española actuó de enlace entre el general Mola y diversas guarniciones para la preparación del Alzamiento. Iniciada la contienda, salió de Pamplona mandando una sección de la primera compañía de requetés que se organizó en la capital navarra. Durante la campaña fue herido grave en la toma de Bilbao y pasó más tarde al Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria. Llegó a ostentar el grado de teniente coronel de Caballería.

Después de dejar el servicio activo de las armas, se dedicó a las empresas agrícolas. En 1958 fue una de las personalidades carlistas que suscribieron un acta de adhesión a Juan de Borbón y Battenberg en Estoril.

Era caballero de la Real Maestranza de Granada y hermano mayor honorario de la Hermandad de la Vera Cruz de Marchena y fue distinguido con numerosas condecoraciones.

Estuvo casado con María Antonia de Contreras y González Anleo, con quien tuvo por hijos a María de las Nieves, José Luis (V marqués de Cartagena), Fernando y María de los Dolores de Andrada-Vanderwilde y Contreras. Fue enterrado en el panteón de su familia en Marchena.

Ancestros

Referencias

Personas de Granada
Militares de la provincia de Granada
Carlistas de la provincia de Granada
Combatientes requetés
Nobles de España del siglo XX
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Granada